

Patronyme

 Asmus Jacob Carstens (1754-1798), peintre danois ;
 Agustín Carstens (1958-), économiste mexicain ;
 Camilla Carstens (née en 1977), handballeuse norvégienne ;
 Carsten Erich Carstens (1810-1899), théologien prussien ;
 Dave Carstens (1914-1955), boxeur sud-africain ;
 Deon Carstens (1979-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Evan Carstens (1990-), coureur cycliste sud-africain :
 Karl Carstens (1914-1992), homme politique allemand ;
 Lina Carstens (1892-1978), actrice allemande.